Ayédèro bezeichnet:
 Ayédèro (Dassa II), Dorf im Arrondissement Dassa II, Kommune Dassa-Zoumè, Département Collines, Benin
 Ayédèro (Glazoué), Dorf im Arrondissement Glazoué, Kommune Glazoué, Département Collines, Benin
 Ayédèro (Toui), Dorf im Arrondissement Toui, Kommune Ouèssè, Département Collines, Benin